Pojem würzburské biskupství může odkazovat na různé instituce:

 Diecéze würzburská, německá římskokatolická diecéze
 Würzburské knížecí biskupství, historický státní útvar